Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Kent Kinnear e Aleksandar Kitinov che hanno battuto in finale Alberto Martín e Chris Wilkinson 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (primo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

 Gary Muller /  Marcos Ondruska (semifinali)
 Kent Kinnear /  Aleksandar Kitinov (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brighton International 1997
ATP Tour 1997